Калвуш () — португальська власна назва.

Топоніми

Калвуш (Гімарайнш) — парафія.
 Калвуш (Повуа-де-Ланьозу) — парафія.